Бойківщина — історико-етнографічна область на північних і південних схилах Карпат
 Бойківщина — національний природний парк (Львівська область, Турківський район)
 Бойківщина — село, Черкаська область, Драбівський район
 Бойківщина — етномузей у Самборі, Львівська область
 «Бойківщина» — Сколівське районне науково-культурологічне товариство.